A Macskazene a Mekk Elek, az ezermester című bábfilmsorozat kilencedik része. Komondorék szomszédságában élő macskák éneke borzalmas nyivákolás. Ezt ők is tudják és nagyon szeretnének tetszést is aratni szomszédjaiknál, így Mekk mesterhez fordulnak azért, hogy készítsen új hegedűket nekik. Ebben a részben hangszerkészítőként szerepel le az ezermester.

Cselekmény 
Komondor Andor morog, hogy megint borzalmas nyivákolást csapnak a szomszédságában élő macskák. A három cica is látja ezt és mivel egy ideje ugyanazt énekelik, úgy döntenek Mekk Elekhez fordulnak, hiszen utolérhetetlen hangszerkészítőként is ismert. A mester a hegedűt javasolja, mivel azzal az ebeknek is hangversenyezhetnek és a komor Komondor Andornak eljátszhatják kedvenc nótaként a szereti a komondor, ha a cica dorombol című dalt. A macskák belemennek az üzletbe és hegedűnként egy fejlett kelkáposztát ígérnek fizetségül, melyek estére el is készülnek. Mikor a mester még otthon kipróbálja az egyhúrosra sikerült hegedűt, pont arra jár Komondor Andor, akinek bántja a fülét a hegedű hangja ezért ezt szóvá is teszi. Ennek ellenére Mekk mester elmegy a macskák házához és rájuk sózza a hegedűket, akik bizalmatlanok picit és csak akkor hajlandóak fizetni, ha be is válik és tényleg tetszik a szomszédban élő haraplakiaknak is az új nóta. Mikor a haraplak kerítésénél belekezdenek a nótázásba komondor és komondorné is haragra gerjed és úgy érzik kigúnyolják őket a macskák ezért azokat hazakergetik. Mekk Elek is kúszva menekül, hogy ne vegyék észre, de a macskák a hegedűket íjként használva nyílvesszőként használják a vonókat és vonózáport zúdítanak a pórul járt hangszerkészítőre.

Alkotók 
 Rendezte: Imre István
 Írta: Romhányi József
 Dramaturg: Bálint Ágnes
 Zenéjét szerezte: Ránki György
 Operatőr: Kiss Lajos
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Hangasszisztens: Zsebényi Béla
 Vágó: Czipauer János
 Figura- és díszlettervező: Koós Iván
 Munkatársak: Benedek László, Lambing Antal, Mazács Miklós, Móritz Róbert, Pölöskei Gyula, Pintér Pálné, Sánta Béla, Szabó László
 Felvételvezető: Dreilinger Zsuzsa
 Gyártásvezető: Magyar Gergely Levente
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Komlós Jánosné

A Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió készítette.

Szereplők 
 Mekk Elek: Balázs Péter
 Fehér macska: Bodrogi Gyula
 Fekete macska: Rátonyi Róbert
 Tarka macska: Petrik József
 Komondor Andor: Velenczey István
 Komondorné: Fónay Márta

Rövid dal 
Szereti a komondor, ha a cica dorombol

Jegyzetek

Források

További információk 
 
 
 
 

Mekk Elek, az ezermester